

Personnes 
 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (1870-1946), homme politique brésilien ;
 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva (1773-1845), homme politique brésilien ;
 Daniel Andrada (1975-), grimpeur professionnel ;
 Francisco Xavier da Costa Aguiar de Andrada (1822-1892), magistrat et un diplomate brésilien ;
 Jacinto Freire de Andrada (1597-1657), religieux et écrivain portugais ;
 José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), naturaliste, homme d'État et franc-maçon brésilien ;
 Manuel Andrada (1927-), footballeur professionnel paraguayen ;
 Federico Andrada (1994-), footballeur professionnel argentin ;
 Martim Francisco Ribeiro de Andrada (1775-1844), homme politique brésilien ;

Divers 
 La Classe Jose Andrada est une classe de vingt-deux patrouilleurs côtiers en service actuellement dans la Marine philippine.
Patronyme brésilien
Patronyme hispanique
Patronyme portugais